Laragou peut faire référence à :
 Laragou, un cours d'eau de Haute-Garonne
 Le lac du Laragou en Haute-Garonne.